Ernesto I de Habsburgo el Férreo o el duque de Hierro (Bruck an der Mur, 1377 - ibíd. 10 de junio de 1424) fue duque de Estiria, Carintia y Carniola (Austria Interior) y después Archiduque de Austria.

Biografía 

Hijo y sucesor de Leopoldo III de Austria y de Viridis Visconti, hija de Bernabé Visconti y de Beatrice Regina della Scala.

A la muerte de su padre heredó los títulos de conde de Habsburgo y de Ferrette, también el condado de Kyburg al extinguirse la rama de la familia homónima (Alberto IV de Habsburgo) y el Langraviato de Alsacia.

Bodas y herederos 

En 1392 se casó con Margarita de Pomerania. A la muerte de esta, contrajo matrimonio con Cimburgia de Masovia en 1412, con la cual tuvo los herederos:

 Federico (1415-1493), se casó con Leonor de Portugal;
 Margarita (1416-1486), se casó con Federico II de Sajonia;
 Alberto VI (1418-1463), se casó con Margarita del Palatinado, hija de Luis III del Palatinado;
 Catalina (1420-1493), se casó con Carlos I de Baden-Baden

Referencias 
 . 1877. Ernst (Herzog von Österreich). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 6, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, pp. 294-297

Enlaces externos 

 Ernst der Eiserne en Austriaforum
 Habsburger auf planet-vienna.com
 

Ernesto
Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Ernesto 01 Austria